Attonitus är ett släkte av fiskar. Attonitus ingår i familjen Characidae.

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Laxkarpar
Attonitus